Абу́ Наср ( — букв. «Отец победы») — кунья, часть арабо-мусульманского имени.
Персоналии
 Абу Наср аль-Фараби (872—951) — философ, математик, теоретик музыки, учёный.
 Абу Наср Исмаил аль-Джаухари (ум. 1002 или 1008) — арабский лексикограф.
 Абу Наср Мансур ибн Ирак (ум. 1036) — среднеазиатский астроном и математик.
 Абу Наср Кубави (XI—XII вв.) — среднеазиатский историк и переводчик XII века.
 Абу Наср Кара Мухаммад-бек (ум. 1389) — второй бей Кара-Коюнлу.
 Абу Наср Кара Юсуф (ум. 1420) — предводитель государства Кара-Коюнлу.
 Абу Наср Саид аль-Мустаин (ум. 1465) — правитель Гранадского эмирата.
 Абу Наср Гёдек Ахмед-хан (1476—1497) — последний султан единого государства Ак-Коюнлу.
  — хадисовед из Бухары.
  — арабский грамматик, мутакаллим, шафиитский правовед, один из сыновей аль-Кушайри.
  — суфий, автор книги «ал-Лума’».
  — суннитский богослов.
 , более известный как аль-Малик ар-Рахим — последний буидский эмир Ирака.
  — правитель Гарчистана (регион на территории совр. Афганистана).
  (ум. 1460) — лидер накшбандийского тариката.
 , более известный как Баха ад-Даула (ум. 1012) — буидский эмир Ирака.
  — султан Бантама в 1682—1687 годах.
  — визирь сельджукидского правителя Дамаска.
 Абу Наср Шамс аль-Мулук Дукак — сельджукидский правитель Дамаска в 1095—1104 годах.
 Муайяд фи-д-Дин Абу Наср аш-Ширази — исмаилитский богослов и поэт.
  — последний фаригунидский правитель Гузгана (регион на территории совр. Афганистана).
Прочие
  — деревня в иранском шахрестане Беванат.
  — остатки древней крепости, расположенные в городе Шираз.